Der Luxgen U7, früher auch als Luxgen7 SUV vermarktet, ist ein SUV der aus Taiwan stammenden Marke Luxgen.

Der Wagen basiert auf dem Van Luxgen M7, trotz der ähnlichen Namensgebung handelt es sich dabei um ein komplett eigenständiges Modell. Angetrieben wird der Wagen von einem 2,2-Liter-Turbomotor. Ein Allradantrieb ist optional verfügbar. Der Wagen ist in der Grundversion fünfsitzig, allerdings ist optional eine dritte Sitzreihe erhältlich.

Technische Daten

Weblinks 

 Offizielle Website

Sport Utility Vehicle
Kombi